Brdy bezeichnet

 ein Gebirge in Mittelböhmen, siehe Brdská vrchovina
 eine geomorphologische Einheit in Mittel- und Westböhmen, siehe Brdská oblast
 den Truppenübungsplatz Brdy im Okres Příbram, Tschechien